Il doppio maschile dell'AEGON Pro Series Loughborough 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Jamie Delgado e Jonathan Marray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Delgado ha fatto coppia con Ken Skupski, mentre Marray ha partecipato alle ATP World Tour Finals.

James Cerretani e Adil Shamasdin hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Purav Raja e Divij Sharan.

Teste di serie

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (quarti di finale)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (semifinali)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (Campioni)
  Purav Raja /  Divij Sharan (finale)

Tabellone

Note 
 

AEGON Pro Series Loughborough 2012